«Эньимба» () — нигерийский футбольный клуб из города Аба. Выступает в Чемпионате Нигерии.

История 
Основан в 1976 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Эньимба», вмещающем 25 000 зрителей.

«Эньимба» является одним из самых успешных нигерийских клубов на международной арене за всю историю, а также сильнейшим клубом Нигерии первого десятилетия XXI века. «Войны Аба» — первый и пока единственный клуб из Нигерии, которому удалось победить в Лиге чемпионов КАФ, причем, дважды подряд — в 2003 и 2004 годах. Также «Эньимба» является единственным нигерийским клубом, когда-либо побеждавшим в Суперкубке КАФ.

Достижения

Местные 
 Чемпион Нигерии — 8 (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015, 2019)
 Обладатель Кубка Нигерии — 4 (2005, 2009, 2013, 2014)

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (2)
 Победитель: 2003, 2004

 Суперкубок КАФ (2)
 Победитель: 2003, 2004

Известные игроки 

  Деле Айенугба
  Виктор Обинна
  Джеймс Обиора
  Калу Уче
  Августин Эгуавон
  Винсент Эньеама

Известные тренеры 
  Дэниел Амокачи
  Августин Эгуавон

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Нигерии